Милославич — фамилия. Известные носители:

 Милославич, Диана — перуанская  писательница, защитница прав женщин, феминистка, политик.
 Милославич, Эдуард (1884—1952) — американский медик.